Кубок Хорватии по футболу 2010/2011 годов () — 20-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 

2010/2011
Спорт в Хорватии в 2010 году
Спорт в Хорватии в 2011 году
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году